Штубендорф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штубендорф, Алексей Оттович (1877—1959) — участник русско-японской войны 1904—1905 гг., Первой мировой войны 1914—1918, командир Полоцкого 28 пехотного полка.
 Штубендорф, Отто Эдуардович (1837—1918) — российский геодезист, генерал от инфантерии, начальник Военно-топографического отдела Главного штаба, почётный член Петербургской академии наук.
 Штубендорф, Юлий Иванович (1811—1878) — российский государственный деятель, доктор медицины, тайный советник.